Duluth může být:

 Duluth (Georgie)
 Duluth (Kansas)
 Duluth (Kentucky)
 Duluth (Minnesota)
 Duluth (Nebraska)